Honkaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Furuskäret (ö i Finland, Mellersta Österbotten), Karleby, 
 Honkaluoto (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Honkaluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,23, long 28,10), 
 Honkaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,68, long 28,88), 
 Honkaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,97), 
 Honkaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,70, long 29,16), 
 Honkaluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Honkaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 28,47), 
 Honkaluoto (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,55, long 27,75), 
 Honkaluoto (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Honkaluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 28,08), 
 Honkaluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,16, long 28,39), 
 Honkaluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Honkaluoto (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Honkaluoto (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Honkaluoto (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,26, long 28,60), 
 Honkaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 28,73), 
 Honkaluoto (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Honkaluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,31, long 27,21), 
 Honkaluoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Honkaluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,42, long 29,23), 
 Honkaluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,45, long 29,44), 

Robotskapade Finlandförgreningar